El National Invitation Tournament 1995 fue la quincuagésimo octava edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, que lograba su segundo título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1995

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1990)

Baloncesto en 1995
National Invitation Tournament